Morbid Fascination of Death е трети студиен албум на блек метъл групата Carpathian Forest. През 2007 г. е преиздаден от Peaceville Records с две бонус песни.

Състав 
 Натефрост – вокали, китара, клавиши
 Нордавинд – китара, клавиши
 Андерс Кобро – барабани
 Даниел Врангсин – бас, синтезатор
 Чорт – бас

Гост-музиканти 
 Нина Хекс – бек вокали в Doomed to Walk the Earth as Slaves of the Living Dead
 Елвинд Кулде – бек вокали в Knokkelmann и Carpathian Forest
 Арвинд Торсен – саксофон в Cold Comfort и Nostalgia

Песни

Бележки 

Албуми на Карпейтиън Форест
Музикални албуми от 2001 година